Cette page présente les résultats des épreuves de pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1980.

Médailles

Épreuves

Individuel

Par équipe 

1980
Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1980
Jeux olympiques de 1980
Pentathlon moderne en Union soviétique
Pentathlon moderne en 1980